One Dag Hammarskjold Plaza este o clădire ce se află în New York City.

Clădiri și structuri în New York